Heermann ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Heermann (1936–2017), deutscher Karl-May-Forscher und Publizist
 Christian David Alexander von Heermann (1777–1849), deutscher Geistlicher und Generalsuperintendent
 Dieter Heermann (* 1955), deutscher Physiker
 Erich Heermann (1880–1949), deutscher Maler, Graveur und Grafiker
 Ernst Heermann (1914–1941), deutscher Fußballspieler
 Fritz Heermann (* 1896), deutscher Parteifunktionär (NSDAP)
 George Heermann (1640/1650–um 1700), deutscher Bildhauer
 Gottlieb Ephraim Heermann (1727–1815), deutscher Beamter und Bühnenschriftsteller 
 Hans Heermann (1900–1996), deutscher HNO-Arzt
 Hugo Heermann (1844–1935), deutscher Violinist
 Joachim Heermann (1930–2018), deutscher HNO-Arzt
 
 Norbert Heermann (Taufname: Enoch; 1629–1699), deutscher Geistlicher, Propst und Historiograph
 Paul Heermann (1672/1673–1732), deutscher Bildschnitzer, Bildhauer und Restaurator
 Peter W. Heermann (* 1961), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Hermann (Begriffsklärung)
 Herrmann (Begriffsklärung)